Красильников В'ячеслав Борисович (нар. 1991) — російський волейболіст.
 Красильников Геннадій Дмитрович (1928—1975) — удмуртський письменник, державний діяч.
 Красильников Геннадій Іванович (1925—1943) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Красильников Дмитро Сергійович — український військовик, бригадний генерал.
 Красильников Костянтин Іванович (1941) — український археолог, почесний професор Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Красильников Микола Олександрович (1896—1973) — російський мікробіолог і ґрунтознавець.
 Красильников Павло Михайлович (1932—2008) — педагог-організатор шкільної освіти на Донбасі.

Російські прізвища